Ledena dvorana “Zibel”, športski objekt u Sisku.

Projekst izgradnje Ledene dvorane Zibel počeo je 2017. godine na mjestu poznatog sisčkog klizališta Zibel. Sportski kompleks se sastoji od: natkrivenog klizališta s tribinama, dvorane za stolni tenis i plesne dvorane. Objekt okuplja veliki broj djece, mladih i odraslih koji svoje aktivnosti realiziraju kroz Stolnoteniski klub, Plesni klub „Siscia“, Plesni klub „Top step“, KUD „Ivan Goran Kovačić“, Hokejaški klub, školu klizanja i rekreacijsko klizanje. Tu je i i program Disca na ledu. Športašima služi za održavanje utakmica, a ovdje dolaze i na pripreme. 

Mjesto je organiziranja raznih manifestacija. KHL Medveščak je 2018. godine ovdje odigrao pet utakmica EBEL lige.

Izvor 

Športski objekti u Hrvatskoj
Šport u Sisku
Građevine u Sisku
Dvorane za hokej na ledu
Objekti za športove na ledu u Hrvatskoj